Trevisi – cognome italiano
 Anna Trevisi – ciclista su strada italiana
 Antonio Salvatore Trevisi – politico italiano
 Donatella Trevisi – ex cestista italiana
 Enrico Trevisi – presbitero italiano
 Ernesto Trevisi – militare e aviatore italiano
 Franco Trevisi – attore italiano